Crucero kan syfta på följande platser:

Chile 

 Crucero (ort), Región de Los Ríos, Provincia del Ranco,

Nicaragua 

 El Crucero, kommun, Managua, 

Robotskapade Chileförgreningar